Серге́й Пого́сович Ако́пов (род. 18 июня 1954) — российский дипломат.

Биография 
Окончил МГИМО (1976), после чего на работе в МИД.
В 1976—1980 годах — сотрудник Посольства СССР в Коста-Рике. 
В 1983—1988 годах — сотрудник Посольства СССР в Бразилии.
В 1990—1996 годах — сотрудник Посольства СССР, затем РФ в Чили. 
В 1999—2003 годах — советник-посланник посольства России в Бразилии. 
С апреля 2005 по февраль 2010 года — заместитель начальника Департамента Латинской Америки МИД России.
С 15 февраля 2010 по 28 января 2021 года — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Бразилии.
С 3 марта 2010 по 28 января 2021 года  — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Суринаме по совместительству.

Семья 
Отец — советский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Кувейте и Ливии Погос Семёнович Акопов.

Женат, две дочери.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (15 января 2002)
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (17 сентября 2012)
 Чрезвычайный и полномочный посол (25 августа 2015)

Примечания

Ссылки 
  Биография на сайте МИД России
  Страница посла на сайте Посольства России в Бразилии

Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в Бразилии
Послы Российской Федерации в Суринаме